Евгеније Оњегин може бити:
 Евгеније Оњегин (роман), роман у стиху Александра Сергејевича Пушкина.
 Евгеније Оњегин (опера), опера Петра Иљича Чајковског.